Емельян Пугачёв (1742—1775) — донской казак, предводитель крестьянского восстания в России.
 «Емельян Пугачёв» — историческая эпопея Вячеслава Шишкова (1942, осталась незаконченной).
 «Емельян Пугачёв» — опера Мариана Коваля (1942).
 «Емельян Пугачёв» — фильм кинорежиссёра Алексея Салтыкова (СССР, 1978).